Gardner kan syfta på:

 Gardner – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Gardner, ensenada

Kiribati 

 Nikumaroro Island, atoll, Phoenixöarna,

USA 

 Gardner, Florida – ort, Florida, Hardee County, 
 Gardner, Kansas, ort, Johnson County, 
 Gardner, Illinois – ort, Illinois, Grundy County, 
 Gardner, Massachusetts – ort, Massachusetts, Worcester County, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar